Jan Nepomucen Żarnowski – działacz państwowy, prezes NIK
 Janusz Żarnowski – historyk, członek PZPR
 Ludwik Żarnowski – metalurg, profesor

Zobacz też 
 Dekanat żarnowski